Tre membri della dinastia tolemaica portarono il nome di Tolomeo Filometore (lett.: amico della madre):
 Tolomeo VI, il più conosciuto con tale appellativo;
 Tolomeo IX, conosciuto in giovinezza come "Filometore Sotere";
 Tolomeo XV, detto Filopatore Filometore Cesare.